Фамилија Коварубијас има више значења:

 Фамилија Коварубијас, Ехидо Најарит (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Коварубијас, Колонија Абасоло (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Коварубијас, Колонија Бенито Хуарез (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Коварубијас, Колонија Венустијано Каранза (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Коварубијас, Колонија Куервитос (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику